Декапита́ция:
 Декапитация —  то же, что обезглавливание.
 Декапитация в экспериментальной физиологии — метод умертвления мелких лабораторных животных.
  в ботанике — удаление точки роста стебля у растений.
 Декапитация в медицине — плодоразрушающая операция, применяемая, когда плод мертв, а рождение плода, не уменьшенного в размере, сопряжено с большим риском для роженицы.